Kaza peut désigner :
 Kaza, dénomination alternative de la nation amérindienne Kaws ;
 Kaza, ancienne subdivision administrative de l'Empire ottoman ;
 Kaza, une ville indienne ;
 Kaza, rappeur français.

Patronyme 
 Elisabeth Kaza (1924-2004), actrice française

Voir aussi 
 Kaza le martien, bande dessinée